Pablo Cuevas e Marcel Granollers eram os atuais campeões, mas Granollers optou por competir em Roterdã.

Cuevas fez dupla com o argentino Eduardo Schwank, mas perderam para o italiano Fabio Fognini e o espanhol David Marrero nas quartas de final.

Os brasileiros Marcelo Melo e Bruno Soares conquistaram o título ao derrotar na final Pablo Andújar e Daniel Gimeno-Traver por 7–6(4), 6–3.

Cabeças de chave

Tabela

Chave

Ligações externas
 Chave principal

D